Боголюбов () — російське прізвище.

Відомі носії 
 Боголюбов Андрій Андрійович (1841—1909) — генерал від інфантерії, учасник російський-турецької війни 1877—1878 рр., губернатор Закаспійської області
 Боголюбов Веніамін Якович — радянський скульптор.
 Боголюбов Геннадій Борисович (нар. 1962) — український бізнесмен, співвласник групи «Приват».
 Боголюбов Ігор Павлович (1930—1989) — радянський актор театру і кіно.
 Боголюбов Леонід Наумович (1930—2018) — радянський і російський педагог, доктор педагогічних наук, академік відділення загальної середньої освіти Академії педнаук РРФСР.
 Боголюбов Микола Іванович (1899—1980) — російський і радянський актор, народний артист РРФСР.
 Боголюбов Микола Миколайович (1870—1951) — оперний режисер, педагог.
 Боголюбов Микола Миколайович (1909—1992) — радянський математик.
 Боголюбов Микола Миколайович (нар. 1940 р.) — російський математик
 Боголюбов Микола Михайлович (1872—1934) — філософ, богослов. Батько Миколи, Олексія, Михайла Боголюбових.
 Боголюбов Михайло Миколайович (нар. 1918) — сходознавець.
 Боголюбов Олександр Миколайович (1900—1956) — генерал-полковник, Герой Радянського Союзу.
 Боголюбов Олександр Миколайович (1945) — російський математик і фізик.
 Боголюбов Олександр Якимович (1934—2020) — радянський режисер кіно- та мультиплікаційних фільмів . Постановник низки ігрових, науково-популярних та лялькових фільмів.
 Боголюбов Олексій Миколайович (1911—2004) — учений у галузі історії математики й теорії механізмів, член-кореспондент АН УРСР
 Боголюбов Олексій Петрович (1824—1896) — російський живописець
 Боголюбов (Кучера) Оскар Олександрович (нар. 1974) — актор і телеведучий розважальних програм.
 Боголюбов Юхим Дмитрович (1889—1952) — відомий шахіст XX століття.

Російські прізвища